Marahoué kan syfta på följande platser:

Elfenbenskusten 

 Röda Bandama, vattendrag, 
 Marahoué (region), 
 Marahoué nationalpark